|-
|2501 Lohja||1942 GD|| align=right|12,08|| align=right|2,422|| align=right|0,196|| align=right|3,32|| align=right|3,769||MBA||14. april 1942||Turku||L. Oterma
|-
|2502 Nummela||1943 EO|| align=right|11,7|| align=right|2,933|| align=right|0,226|| align=right|17,82|| align=right|5,022||MBA||3. marec 1943|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2503 Liaoning||1965 UB1|| align=right|13,9|| align=right|2,193|| align=right|0,214|| align=right|7,12|| align=right|3,246||MBA||16. oktober 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2504 Gaviola||1967 JO|| align=right|12,1|| align=right|2,763|| align=right|0,086|| align=right|4,08|| align=right|4,592||MBA||6. maj 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|2505 Hebei||1975 UJ|| align=right|11,3|| align=right|3,141|| align=right|0,175|| align=right|2,09|| align=right|5,566||MBA||31. oktober 1975||Nanking||Purple Mountain
|-
|2506 Pirogov||1976 QG1|| align=right|11,9|| align=right|2,899|| align=right|0,024|| align=right|2,17|| align=right|4,935||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2507 Bobone||1976 WB1|| align=right|11,7|| align=right|2,780|| align=right|0,084|| align=right|10,32|| align=right|4,635||MBA||18. november 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2508 Alupka||1977 ET1|| align=right|13,5|| align=right|2,368|| align=right|0,128|| align=right|6,09|| align=right|3,644||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2509 Chukotka||1977 NG|| align=right|12,6|| align=right|2,456|| align=right|0,194|| align=right|2,86|| align=right|3,849||MBA||14. julij 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2510 Shandong||1979 TH|| align=right|12,60|| align=right|2,254|| align=right|0,197|| align=right|5,27|| align=right|3,384||MBA||10. oktober 1979||Nanking||Purple Mountain
|-
|2511 Patterson||1980 LM|| align=right|12,5|| align=right|2,299|| align=right|0,104|| align=right|8,06|| align=right|3,485||MBA||11. junij 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2512 Tavastia||1940 GG|| align=right|12,7|| align=right|2,244|| align=right|0,121|| align=right|6,39|| align=right|3,362||MBA||3. april 1940|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2513 Baetsle||1950 SH|| align=right|13,4|| align=right|2,287|| align=right|0,181|| align=right|3,17|| align=right|3,457||MBA||19. september 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|2514 Taiyuan||1964 TA1|| align=right|12,9|| align=right|2,653|| align=right|0,100|| align=right|2,35|| align=right|4,320||MBA||8. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2515 Gansu||1964 TX1|| align=right|12,6|| align=right|3,179|| align=right|0,199|| align=right|4,07|| align=right|5,666||MBA||9. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2516 Roman||1964 VY|| align=right|13,7|| align=right|2,280|| align=right|0,165|| align=right|1,10|| align=right|3,443||MBA||6. november 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|2517 Orma||1968 SB|| align=right|11,7|| align=right|3,191|| align=right|0,175|| align=right|2,63|| align=right|5,698||MBA||28. september 1968||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2518 Rutllant||1974 FG|| align=right|13,4|| align=right|2,310|| align=right|0,173|| align=right|5,92|| align=right|3,509||MBA||22. marec 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|2519 Annagerman||1975 VD2|| align=right|11,3|| align=right|3,139|| align=right|0,175|| align=right|2,43|| align=right|5,560||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2520 Novorossijsk||1976 QF1|| align=right|12,0|| align=right|3,104|| align=right|0,099|| align=right|6,24|| align=right|5,468||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2521 Heidi||1979 DK|| align=right|11,7|| align=right|2,795|| align=right|0,089|| align=right|7,74|| align=right|4,672||MBA||28. februar 1979||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2522 Triglav||1980 PP|| align=right|11,6|| align=right|3,018|| align=right|0,058|| align=right|8,77|| align=right|5,242||MBA||6. avgust 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2523 Ryba||1980 PV|| align=right|11,5|| align=right|3,017|| align=right|0,043|| align=right|8,90|| align=right|5,240||MBA||6. avgust 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2524 Budovicium||1981 QB1|| align=right|10,9|| align=right|3,113|| align=right|0,161|| align=right|00,30|| align=right|5,492||MBA||28. avgust 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2525 O'Steen||1981 VG|| align=right|10,5|| align=right|3,138|| align=right|0,191|| align=right|2,78|| align=right|5,559||MBA||2. november 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|2526 Alisary||1979 KX|| align=right|11,9|| align=right|3,139|| align=right|0,179|| align=right|3,28|| align=right|5,562||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|2527 Gregory||1981 RE|| align=right|13,0|| align=right|2,466|| align=right|0,187|| align=right|2,62|| align=right|3,871||MBA||3. september 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2528 Mohler||1953 TF1|| align=right|12,6|| align=right|3,139|| align=right|0,181|| align=right|00,51|| align=right|5,561||MBA||8. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|2529 Rockwell Kent||1977 QL2|| align=right|12,7|| align=right|2,534|| align=right|0,096|| align=right|4,41|| align=right|4,033||MBA||21. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2530 Shipka||1978 NC3|| align=right|11,7|| align=right|3,018|| align=right|0,128|| align=right|10,10|| align=right|5,242||MBA||9. julij 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2531 Cambridge||1980 LD|| align=right|10,9|| align=right|3,010|| align=right|0,058|| align=right|11,04|| align=right|5,221||MBA||11. junij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2532 Sutton||1980 TU5|| align=right|12,7|| align=right|2,373|| align=right|0,171|| align=right|4,34|| align=right|3,655||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2533 Fechtig||A905 VA|| align=right|11,7|| align=right|3,106|| align=right|0,162|| align=right|1,57|| align=right|5,474||MBA||3. november 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|2534 Houzeau||1931 VD|| align=right|10,9|| align=right|3,138|| align=right|0,180|| align=right|00,81|| align=right|5,559||MBA||2. november 1931||Uccle||E. Delporte
|-
|2535 Hameenlinna||1939 DH|| align=right|12,5|| align=right|2,240|| align=right|0,080|| align=right|3,43|| align=right|3,352||MBA||17. februar 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2536 Kozyrev||1939 PJ|| align=right|13,0|| align=right|2,306|| align=right|0,228|| align=right|4,87|| align=right|3,502||MBA||15. avgust 1939|| Simeiz || G. N. Neujmin
|-
|2537 Gilmore||1951 RL|| align=right|12,7|| align=right|2,657|| align=right|0,172|| align=right|12,94|| align=right|4,331||MBA||4. september 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2538 Vanderlinden||1954 UD|| align=right|13,7|| align=right|2,240|| align=right|0,130|| align=right|4,77|| align=right|3,351||MBA||30. oktober 1954||Uccle||S. J. Arend
|-
|2539 Ningxia||1964 TS2|| align=right|14,3|| align=right|2,263|| align=right|0,170|| align=right|3,98|| align=right|3,403||MBA||8. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2540 Blok||1971 TH2|| align=right|13,1|| align=right|2,197|| align=right|0,052|| align=right|1,27|| align=right|3,256||MBA||13. oktober 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2541 Edebono||1973 DE|| align=right|12,1|| align=right|2,935|| align=right|0,082|| align=right|3,20|| align=right|5,027||MBA||27. februar 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2542 Calpurnia||1980 CF|| align=right|11,4|| align=right|3,133|| align=right|0,073|| align=right|4,64|| align=right|5,545||MBA||11. februar 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2543 Machado||1980 LJ|| align=right|11,0|| align=right|3,085|| align=right|0,292|| align=right|15,06|| align=right|5,418||MBA||1. junij 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|2544 Gubarev||1980 PS|| align=right|12,3|| align=right|2,375|| align=right|0,240|| align=right|22,55|| align=right|3,659||MBA||6. avgust 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2545 Verbiest||1933 BB|| align=right|13,0|| align=right|2,230|| align=right|0,126|| align=right|5,97|| align=right|3,329||MBA||26. januar 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|2546 Libitina||1950 FC|| align=right|12,0|| align=right|2,600|| align=right|0,193|| align=right|10,37|| align=right|4,192||MBA||23. marec 1950||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|2547 Hubei||1964 TC2|| align=right|14,0|| align=right|2,386|| align=right|0,130|| align=right|6,20|| align=right|3,685||MBA||9. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2548 Leloir||1975 DA|| align=right|12,8|| align=right|2,634|| align=right|0,103|| align=right|18,14|| align=right|4,274||MBA||16. februar 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2549 Baker||1976 UB|| align=right|12,7|| align=right|3,188|| align=right|0,182|| align=right|00,07|| align=right|5,691||MBA||23. oktober 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2550 Houssay||1976 UP20|| align=right|11,2|| align=right|3,188|| align=right|0,177|| align=right|10,40|| align=right|5,691||MBA||21. oktober 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2551 Decabrina||1976 YX1|| align=right|12,1|| align=right|3,146|| align=right|0,181|| align=right|00,64|| align=right|5,579||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2552 Remek||1978 SP|| align=right|14,6|| align=right|2,148|| align=right|0,189|| align=right|00,91|| align=right|3,146||MBA||24. september 1978||Kleť||A. Mrkos
|-
|2553 Viljev||1979 FS2|| align=right|11,3|| align=right|3,087|| align=right|0,052|| align=right|5,25|| align=right|5,422||MBA||29. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2554 Skiff||1980 OB|| align=right|13,0|| align=right|2,264|| align=right|0,145|| align=right|4,86|| align=right|3,407||MBA||17. julij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2555 Thomas||1980 OC|| align=right|11,9|| align=right|2,870|| align=right|0,086|| align=right|00,91|| align=right|4,861||MBA||17. julij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2556 Louise||1981 CS|| align=right|13,4|| align=right|2,163|| align=right|0,037|| align=right|2,79|| align=right|3,181||MBA||8. februar 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2557 Putnam||1981 SL1|| align=right|12,5|| align=right|2,351|| align=right|0,156|| align=right|6,06|| align=right|3,604||MBA||26. september 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff; N. G. Thomas
|-
|2558 Viv||1981 SP1|| align=right|13,3|| align=right|2,216|| align=right|0,157|| align=right|5,16|| align=right|3,298||MBA||26. september 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2559 Svoboda||1981 UH|| align=right|12,4|| align=right|2,788|| align=right|0,154|| align=right|8,88|| align=right|4,656||MBA||23. oktober 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|2560 Siegma||1932 CW|| align=right|11,7|| align=right|2,752|| align=right|0,033|| align=right|5,94|| align=right|4,566||MBA||14. februar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2561 Margolin||1969 TK2|| align=right|13,3|| align=right|2,434|| align=right|0,138|| align=right|2,49|| align=right|3,796||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2562 Chaliapin||1973 FF1|| align=right|11,3|| align=right|3,008|| align=right|0,048|| align=right|10,26|| align=right|5,216||MBA||27. marec 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2563 Boyarchuk||1977 FZ|| align=right|11,3|| align=right|3,199|| align=right|0,139|| align=right|2,04|| align=right|5,721||MBA||22. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2564 Kayala||1977 QX|| align=right|13,3|| align=right|2,237|| align=right|0,109|| align=right|1,97|| align=right|3,346||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2565 Grogler||1977 TB1|| align=right|14,5|| align=right|2,357|| align=right|0,235|| align=right|2,04|| align=right|3,618||MBA||12. oktober 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2566 Kirghizia||1979 FR2|| align=right|12,6|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|5,09|| align=right|3,834||MBA||29. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2567 Elba||1979 KA|| align=right|11,8|| align=right|2,740|| align=right|0,140|| align=right|8,91|| align=right|4,535||MBA||19. maj 1979||La Silla||O. Pizarro; G. Pizarro
|-
|2568 Maksutov||1980 GH|| align=right|13,1|| align=right|2,205|| align=right|0,189|| align=right|8,04|| align=right|3,274||MBA||13. april 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2569 Madeline||1980 MA|| align=right|11,2|| align=right|2,626|| align=right|0,163|| align=right|11,48|| align=right|4,256||MBA||18. junij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2570 Porphyro||1980 PG|| align=right|12,2|| align=right|2,767|| align=right|0,105|| align=right|16,23|| align=right|4,602||MBA||6. avgust 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2571 Geisei||1981 UC|| align=right|13,0|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|2,88|| align=right|3,326||MBA||23. oktober 1981||Geisei||T. Seki
|-
|2572 Annschnell||1950 DL|| align=right|13,4|| align=right|2,392|| align=right|0,146|| align=right|5,14|| align=right|3,699||MBA||17. februar 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2573 Hannu Olavi||1953 EN|| align=right|11,4|| align=right|3,015|| align=right|0,109|| align=right|12,97|| align=right|5,235||MBA||10. marec 1953||Turku||H. Alikoski
|-
|2574 Ladoga||1968 UP|| align=right|11,3|| align=right|2,851|| align=right|0,069|| align=right|2,12|| align=right|4,813||MBA||22. oktober 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2575 Bulgaria||1970 PL|| align=right|12,6|| align=right|2,240|| align=right|0,123|| align=right|4,68|| align=right|3,353||MBA||4. avgust 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2576 Yesenin||1974 QL|| align=right|11,3|| align=right|3,092|| align=right|0,129|| align=right|12,16|| align=right|5,437||MBA||17. avgust 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2577 Litva||1975 EE3|| align=right|13,18|| align=right|1,905|| align=right|0,138|| align=right|22,91|| align=right|2,629||MBA||12. marec 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2578 Saint-Exupery||1975 VW3|| align=right|11,4|| align=right|3,002|| align=right|0,095|| align=right|10,58|| align=right|5,200||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2579 Spartacus||1977 PA2|| align=right|13,0|| align=right|2,211|| align=right|0,075|| align=right|5,78|| align=right|3,286||MBA||14. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2580 Smilevskia||1977 QP4|| align=right|13,3|| align=right|2,184|| align=right|0,195|| align=right|1,62|| align=right|3,227||MBA||18. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2581 Radegast||1980 VX|| align=right|13,3|| align=right|2,237|| align=right|0,099|| align=right|2,50|| align=right|3,345||MBA||11. november 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2582 Harimaya-Bashi||1981 SA|| align=right|10,5|| align=right|3,200|| align=right|0,066|| align=right|18,18|| align=right|5,723||MBA||26. september 1981||Geisei||T. Seki
|-
|2583 Fatyanov||1975 XA3|| align=right|13,0|| align=right|2,253|| align=right|0,210|| align=right|6,89|| align=right|3,380||MBA||3. december 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2584 Turkmenia||1979 FG2|| align=right|13,3|| align=right|2,228|| align=right|0,066|| align=right|1,44|| align=right|3,326||MBA||23. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2585 Irpedina||1979 OJ15|| align=right|12,5|| align=right|2,426|| align=right|0,236|| align=right|5,99|| align=right|3,777||MBA||21. julij 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2586 Matson||1980 LO|| align=right|12,9|| align=right|2,388|| align=right|0,090|| align=right|4,37|| align=right|3,690||MBA||11. junij 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2587 Gardner||1980 OH|| align=right|11,2|| align=right|3,164|| align=right|0,157|| align=right|2,64|| align=right|5,629||MBA||17. julij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2588 Flavia||1981 VQ|| align=right|13,2|| align=right|2,457|| align=right|0,212|| align=right|2,27|| align=right|3,852||MBA||2. november 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|2589 Daniel||1979 QU2|| align=right|12,4|| align=right|2,879|| align=right|0,085|| align=right|2,62|| align=right|4,884||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|2590 Mourao||1980 KJ|| align=right|12,7|| align=right|2,343|| align=right|0,118|| align=right|6,14|| align=right|3,585||MBA||22. maj 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|2591 Dworetsky||1949 PS|| align=right|11,4|| align=right|2,941|| align=right|0,037|| align=right|1,55|| align=right|5,043||MBA||2. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2592 Hunan||1966 BW|| align=right|11,6|| align=right|3,120|| align=right|0,128|| align=right|1,34|| align=right|5,511||MBA||30. januar 1966||Nanking||Purple Mountain
|-
|2593 Buryatia||1976 GB8|| align=right|14,3|| align=right|2,170|| align=right|0,080|| align=right|00,22|| align=right|3,196||MBA||2. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2594 Acamas||1978 TB|| align=right|11,5|| align=right|5,092|| align=right|0,085|| align=right|5,53|| align=right|11,49||JUT||4. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|2595 Gudiachvili||1979 KL|| align=right|12,2|| align=right|2,787|| align=right|0,144|| align=right|9,87|| align=right|4,651||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|2596 Vainu Bappu||1979 KN|| align=right|12,8|| align=right|3,032|| align=right|0,067|| align=right|10,24|| align=right|5,280||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|2597 Arthur||1980 PN|| align=right|11,9|| align=right|3,005|| align=right|0,154|| align=right|1,10|| align=right|5,207||MBA||8. avgust 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2598 Merlin||1980 RY|| align=right|12,6|| align=right|2,783|| align=right|0,217|| align=right|7,80|| align=right|4,642||MBA||7. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2599 Veseli||1980 SO|| align=right|11,2|| align=right|2,535|| align=right|0,166|| align=right|15,35|| align=right|4,035||MBA||29. september 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2600 Lumme||1980 VP|| align=right|11,4|| align=right|3,015|| align=right|0,086|| align=right|11,70|| align=right|5,235||MBA||9. november 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2601 Bologna||1980 XA|| align=right|11,2|| align=right|3,129|| align=right|0,064|| align=right|9,60|| align=right|5,533||MBA||8. december 1980||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|2602 Moore||1982 BR|| align=right|13,0|| align=right|2,385|| align=right|0,107|| align=right|5,54|| align=right|3,682||MBA||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2603 Taylor||1982 BW1|| align=right|12,2|| align=right|2,781|| align=right|0,044|| align=right|3,06|| align=right|4,637||MBA||30. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2604 Marshak||1972 LD1|| align=right|12,9|| align=right|2,388|| align=right|0,234|| align=right|14,86|| align=right|3,689||MBA||13. junij 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2605 Sahade||1974 QA|| align=right|12,7|| align=right|3,098|| align=right|0,074|| align=right|9,40|| align=right|5,453||MBA||16. avgust 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2606 Odessa||1976 GX2|| align=right|11,3|| align=right|2,768|| align=right|0,259|| align=right|12,36|| align=right|4,604||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2607 Yakutia||1977 NR|| align=right|13,4|| align=right|2,377|| align=right|0,229|| align=right|2,10|| align=right|3,665||MBA||14. julij 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2608 Seneca||1978 DA|| align=right|17,52|| align=right|2,503|| align=right|0,577|| align=right|15,01|| align=right|3,959||AMR||17. februar 1978||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|2609 Kiril-Metodi||1978 PB4|| align=right|13,3|| align=right|2,222|| align=right|0,088|| align=right|5,72|| align=right|3,312||MBA||9. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|2610 Tuva||1978 RO1|| align=right|13,3|| align=right|2,160|| align=right|0,099|| align=right|00,67|| align=right|3,173||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2611 Boyce||1978 VQ5|| align=right|12,2|| align=right|3,042|| align=right|0,053|| align=right|3,34|| align=right|5,305||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2612 Kathryn||1979 DE|| align=right|10,8|| align=right|2,895|| align=right|0,165|| align=right|20,19|| align=right|4,925||MBA||28. februar 1979||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2613 Plzen||1979 QE|| align=right|11,2|| align=right|3,039|| align=right|0,051|| align=right|13,00|| align=right|5,298||MBA||30. avgust 1979||Kleť||L. Brožek
|-
|2614 Torrence||1980 LP|| align=right|13,3|| align=right|2,339|| align=right|0,168|| align=right|6,92|| align=right|3,576||MBA||11. junij 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2615 Saito||1951 RJ|| align=right|12,2|| align=right|3,172|| align=right|0,161|| align=right|4,28|| align=right|5,648||MBA||4. september 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2616 Lesya||1970 QV|| align=right|12,5|| align=right|2,163|| align=right|0,077|| align=right|1,45|| align=right|3,180||MBA||28. avgust 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2617 Jiangxi||1975 WO1|| align=right|10,4|| align=right|3,175|| align=right|0,227|| align=right|12,84|| align=right|5,657||MBA||26. november 1975||Nanking||Purple Mountain
|-
|2618 Coonabarabran||1979 MX2|| align=right|12,0|| align=right|3,025|| align=right|0,114|| align=right|9,22|| align=right|5,260||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2619 Skalnate Pleso||1979 MZ3|| align=right|12,8|| align=right|3,009|| align=right|0,039|| align=right|1,12|| align=right|5,219||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2620 Santana||1980 TN|| align=right|12,7|| align=right|2,858|| align=right|0,075|| align=right|3,10|| align=right|4,832||MBA||3. oktober 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2621 Goto||1981 CA|| align=right|10,7|| align=right|3,084|| align=right|0,174|| align=right|13,04|| align=right|5,414||MBA||9. februar 1981||Geisei||T. Seki
|-
|2622 Bolzano||1981 CM|| align=right|11,7|| align=right|3,003|| align=right|0,104|| align=right|11,02|| align=right|5,203||MBA||9. februar 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|2623 Zech||A919 SA|| align=right|13,1|| align=right|2,255|| align=right|0,236|| align=right|4,07|| align=right|3,386||MBA||22. september 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2624 Samitchell||1962 RE|| align=right|10,7|| align=right|3,953|| align=right|0,118|| align=right|2,78|| align=right|7,859||HLD||7. september 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|2625 Jack London||1976 JQ2|| align=right|13,1|| align=right|2,197|| align=right|0,142|| align=right|4,46|| align=right|3,255||MBA||2. maj 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2626 Belnika||1978 PP2|| align=right|11,7|| align=right|2,853|| align=right|0,024|| align=right|1,50|| align=right|4,817||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2627 Churyumov||1978 PP3|| align=right|12,0|| align=right|3,107|| align=right|0,177|| align=right|2,50|| align=right|5,476||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2628 Kopal||1979 MS8|| align=right|12,7|| align=right|2,907|| align=right|0,154|| align=right|1,34|| align=right|4,955||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2629 Rudra||1980 RB1|| align=right|14,5|| align=right|1,741|| align=right|0,230|| align=right|23,45|| align=right|2,296||MBA||13. september 1980||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|2630 Hermod||1980 TF3|| align=right|11,8|| align=right|3,080|| align=right|0,119|| align=right|1,92|| align=right|5,405||MBA||14. oktober 1980||Haute Provence||Institute d'Astrophysics
|-
|2631 Zhejiang||1980 TY5|| align=right|12,0|| align=right|2,798|| align=right|0,161|| align=right|9,61|| align=right|4,680||MBA||7. oktober 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|2632 Guizhou||1980 VJ1|| align=right|11,4|| align=right|3,041|| align=right|0,103|| align=right|10,47|| align=right|5,302||MBA||6. november 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|2633 Bishop||1981 WR1|| align=right|13,1|| align=right|2,225|| align=right|0,140|| align=right|3,13|| align=right|3,318||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2634 James Bradley||1982 DL|| align=right|10,2|| align=right|3,456|| align=right|0,055|| align=right|6,41|| align=right|6,423||MBA||21. februar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2635 Huggins||1982 DS|| align=right|12,9|| align=right|2,232|| align=right|0,079|| align=right|4,17|| align=right|3,335||MBA||21. februar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2636 Lassell||1982 DZ|| align=right|11,0|| align=right|3,008|| align=right|0,071|| align=right|10,47|| align=right|5,217||MBA||20. februar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2637 Bobrovnikoff||A919 SB|| align=right|13,2|| align=right|2,255|| align=right|0,236|| align=right|4,94|| align=right|3,385||MBA||22. september 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2638 Gadolin||1939 SG|| align=right|12,1|| align=right|2,555|| align=right|0,083|| align=right|14,38|| align=right|4,083||MBA||19. september 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2639 Planman||1940 GN|| align=right|12,9|| align=right|2,446|| align=right|0,192|| align=right|9,67|| align=right|3,826||MBA||9. april 1940|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2640 Hallstrom||1941 FN|| align=right|13,0|| align=right|2,398|| align=right|0,088|| align=right|6,66|| align=right|3,713||MBA||18. marec 1941||Turku||L. Oterma
|-
|2641 Lipschutz||1949 GJ|| align=right|12,7|| align=right|2,379|| align=right|0,134|| align=right|9,03|| align=right|3,668||MBA||4. april 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|2642 Vesale||1961 RA|| align=right|12,7|| align=right|2,428|| align=right|0,184|| align=right|14,48|| align=right|3,783||MBA||14. september 1961||Uccle||S. J. Arend
|-
|2643 Bernhard||1973 SD|| align=right|15,0|| align=right|2,378|| align=right|0,276|| align=right|22,95|| align=right|3,665||MBA||19. september 1973||Observatorij Palomar||Tom Gehrels
|-
|2644 Victor Jara||1973 SO2|| align=right|13,8|| align=right|2,171|| align=right|0,165|| align=right|2,69|| align=right|3,198||MBA||22. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2645 Daphne Plane||1976 QD|| align=right|12,3|| align=right|2,392|| align=right|0,108|| align=right|13,78|| align=right|3,698||MBA||30. avgust 1976||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2646 Abetti||1977 EC1|| align=right|11,6|| align=right|3,012|| align=right|0,099|| align=right|9,69|| align=right|5,228||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2647 Sova||1980 SP|| align=right|12,5|| align=right|2,245|| align=right|0,137|| align=right|3,94|| align=right|3,362||MBA||29. september 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2648 Owa||1980 VJ|| align=right|12,9|| align=right|2,251|| align=right|0,174|| align=right|4,80|| align=right|3,377||MBA||8. november 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2649 Oongaq||1980 WA|| align=right|11,8|| align=right|2,627|| align=right|0,143|| align=right|12,21|| align=right|4,256||MBA||29. november 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2650 Elinor||1931 EG|| align=right|11,5|| align=right|2,635|| align=right|0,199|| align=right|13,96|| align=right|4,277||MBA||14. marec 1931||Heidelberg||Max Wolf
|-
|2651 Karen||1949 QD|| align=right|11,1|| align=right|2,981|| align=right|0,328|| align=right|17,77|| align=right|5,146||MBA||28. avgust 1949||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|2652 Yabuuti||1953 GM|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,084|| align=right|6,99|| align=right|4,279||MBA||7. april 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2653 Principia||1964 VP|| align=right|12,1|| align=right|2,444|| align=right|0,080|| align=right|4,74|| align=right|3,821||MBA||4. november 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|2654 Ristenpart||1968 OG|| align=right|12,5|| align=right|3,047|| align=right|0,096|| align=right|7,47|| align=right|5,317||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|2655 Guangxi||1974 XX|| align=right|11,2|| align=right|3,198|| align=right|0,157|| align=right|17,16|| align=right|5,718||MBA||14. december 1974||Nanking||Purple Mountain
|-
|2656 Evenkia||1979 HD5|| align=right|13,5|| align=right|2,256|| align=right|0,081|| align=right|3,20|| align=right|3,387||MBA||25. april 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2657 Bashkiria||1979 SB7|| align=right|11,6|| align=right|3,184|| align=right|0,150|| align=right|2,25|| align=right|5,680||MBA||23. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2658 Gingerich||1980 CK|| align=right|12,4|| align=right|3,085|| align=right|0,280|| align=right|9,44|| align=right|5,417||MBA||13. februar 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2659 Millis||1981 JX|| align=right|11,2|| align=right|3,123|| align=right|0,114|| align=right|1,32|| align=right|5,519||MBA||5. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2660 Wasserman||1982 FG|| align=right|12,1|| align=right|2,619|| align=right|0,171|| align=right|12,33|| align=right|4,238||MBA||21. marec 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2661 Bydzovsky||1982 FC1|| align=right|11,3|| align=right|3,024|| align=right|0,098|| align=right|9,95|| align=right|5,259||MBA||23. marec 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2662 Kandinsky||4021 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,439|| align=right|0,161|| align=right|2,92|| align=right|3,808||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2663 Miltiades||6561 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,235|| align=right|0,140|| align=right|6,23|| align=right|3,340||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2664 Everhart||1934 RR|| align=right|13,8|| align=right|2,380|| align=right|0,184|| align=right|3,27|| align=right|3,672||MBA||7. september 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2665 Schrutka||1938 DW1|| align=right|13,2|| align=right|2,248|| align=right|0,085|| align=right|4,80|| align=right|3,370||MBA||24. februar 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|2666 Gramme||1951 TA|| align=right|11,7|| align=right|3,197|| align=right|0,214|| align=right|13,40|| align=right|5,717||MBA||8. oktober 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|2667 Oikawa||1967 UO|| align=right|12,2|| align=right|3,236|| align=right|0,182|| align=right|2,24|| align=right|5,822||MBA||30. oktober 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2668 Tataria||1976 QV|| align=right|13,3|| align=right|2,317|| align=right|0,079|| align=right|3,16|| align=right|3,527||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2669 Shostakovich||1976 YQ2|| align=right|12,6|| align=right|2,779|| align=right|0,221|| align=right|7,78|| align=right|4,632||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2670 Chuvashia||1977 PW1|| align=right|10,5|| align=right|3,169|| align=right|0,077|| align=right|9,85|| align=right|5,641||MBA||14. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2671 Abkhazia||1977 QR2|| align=right|13,4|| align=right|2,611|| align=right|0,120|| align=right|1,48|| align=right|4,218||MBA||21. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2672 Pisek||1979 KC|| align=right|11,7|| align=right|2,614|| align=right|0,150|| align=right|14,16|| align=right|4,225||MBA||31. maj 1979||Kleť||J. Kveton
|-
|2673 Lossignol||1980 KN|| align=right|12,5|| align=right|3,220|| align=right|0,139|| align=right|2,28|| align=right|5,777||MBA||22. maj 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|2674 Pandarus||1982 BC3|| align=right|9,0|| align=right|5,173|| align=right|0,068|| align=right|1,86|| align=right|11,77||JUT||27. januar 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|2675 Tolkien||1982 GB|| align=right|12,5|| align=right|2,214|| align=right|0,102|| align=right|2,76|| align=right|3,293||MBA||14. april 1982||Anderson Mesa||M. Watt
|-
|2676 Aarhus||1933 QV|| align=right|12,8|| align=right|2,404|| align=right|0,128|| align=right|4,56|| align=right|3,726||MBA||25. avgust 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2677 Joan||1935 FF|| align=right|11,6|| align=right|2,996|| align=right|0,045|| align=right|10,08|| align=right|5,184||MBA||25. marec 1935||Nica||M. Laugier
|-
|2678 Aavasaksa||1938 DF1|| align=right|12,4|| align=right|2,260|| align=right|0,086|| align=right|3,45|| align=right|3,397||MBA||24. februar 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2679 Kittisvaara||1939 TG|| align=right|11,9|| align=right|2,622|| align=right|0,103|| align=right|10,11|| align=right|4,244||MBA||7. oktober 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2680 Mateo||1975 NF|| align=right|13,5|| align=right|2,404|| align=right|0,214|| align=right|2,44|| align=right|3,726||MBA||1. julij 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2681 Ostrovskij||1975 VF2|| align=right|12,3|| align=right|2,746|| align=right|0,193|| align=right|3,99|| align=right|4,549||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2682 Soromundi||1979 MF4|| align=right|13,8|| align=right|2,271|| align=right|0,171|| align=right|5,50|| align=right|3,421||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2683 Brian||1981 AD1|| align=right|11,8|| align=right|2,915|| align=right|0,063|| align=right|1,49|| align=right|4,975||MBA||10. januar 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2684 Douglas||1981 AH1|| align=right|11,6|| align=right|3,052|| align=right|0,039|| align=right|9,94|| align=right|5,331||MBA||3. januar 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2685 Masursky||1981 JN|| align=right|12,2|| align=right|2,569|| align=right|0,112|| align=right|12,14|| align=right|4,118||MBA||3. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2686 Linda Susan||1981 JW1|| align=right|11,6|| align=right|3,005|| align=right|0,047|| align=right|9,34|| align=right|5,208||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2687 Tortali||1982 HG|| align=right|11,89|| align=right|2,519|| align=right|0,124|| align=right|10,09|| align=right|3,998||MBA||18. april 1982||Anderson Mesa||M. Watt
|-
|2688 Halley||1982 HG1|| align=right|11,6|| align=right|3,167|| align=right|0,144|| align=right|3,46|| align=right|5,634||MBA||25. april 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2689 Bruxelles||1935 CF|| align=right|13,9|| align=right|2,233|| align=right|0,118|| align=right|5,51|| align=right|3,337||MBA||3. februar 1935||Uccle||S. J. Arend
|-
|2690 Ristiina||1938 DG1|| align=right|11,1|| align=right|3,033|| align=right|0,119|| align=right|11,44|| align=right|5,282||MBA||24. februar 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2691 Sersic||1974 KB|| align=right|13,4|| align=right|2,245|| align=right|0,113|| align=right|3,60|| align=right|3,363||MBA||18. maj 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2692 Chkalov||1976 YT3|| align=right|12,3|| align=right|2,584|| align=right|0,181|| align=right|9,30|| align=right|4,153||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2693 Yan'an||1977 VM1|| align=right|13,3|| align=right|2,240|| align=right|0,181|| align=right|7,31|| align=right|3,352||MBA||3. november 1977||Nanking||Purple Mountain
|-
|2694 Pino Torinese||1979 QL1|| align=right|13,8|| align=right|2,308|| align=right|0,105|| align=right|1,59|| align=right|3,507||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|2695 Christabel||1979 UE|| align=right|12,3|| align=right|2,710|| align=right|0,078|| align=right|14,88|| align=right|4,460||MBA||17. oktober 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2696 Magion||1980 HB|| align=right|12,0|| align=right|2,451|| align=right|0,114|| align=right|25,35|| align=right|3,837||MBA||16. april 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|2697 Albina||1969 TC3|| align=right|10,2|| align=right|3,551|| align=right|0,096|| align=right|3,61|| align=right|6,691||MBA||9. oktober 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|2698 Azerbajdzhan||1971 TZ|| align=right|11,9|| align=right|2,662|| align=right|0,056|| align=right|6,89|| align=right|4,343||MBA||11. oktober 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|2699 Kalinin||1976 YX|| align=right|11,7|| align=right|2,639|| align=right|0,170|| align=right|16,13|| align=right|4,286||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2700 Baikonur||1976 YP7|| align=right|12,1|| align=right|2,908|| align=right|0,047|| align=right|2,40|| align=right|4,957||MBA||20. december 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2701 Cherson||1978 RT|| align=right|12,5|| align=right|3,178|| align=right|0,134|| align=right|6,28|| align=right|5,664||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2702 Batrakov||1978 SZ2|| align=right|11,5|| align=right|3,425|| align=right|0,087|| align=right|1,59|| align=right|6,338||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2703 Rodari||1979 FT2|| align=right|13,5|| align=right|2,194|| align=right|0,057|| align=right|6,04|| align=right|3,249||MBA||29. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2704 Julian Loewe||1979 MR4|| align=right|13,2|| align=right|2,385|| align=right|0,097|| align=right|4,52|| align=right|3,684||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2705 Wu||1980 TD4|| align=right|13,6|| align=right|2,191|| align=right|0,160|| align=right|4,53|| align=right|3,242||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2706 Borovsky||1980 VW|| align=right|11,9|| align=right|3,018|| align=right|0,045|| align=right|10,86|| align=right|5,242||MBA||11. november 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2707 Ueferji||1981 QS3|| align=right|11,6|| align=right|3,185|| align=right|0,135|| align=right|2,69|| align=right|5,682||MBA||28. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|2708 Burns||1981 WT|| align=right|11,8|| align=right|3,094|| align=right|0,170|| align=right|2,78|| align=right|5,440||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2709 Sagan||1982 FH|| align=right|13,3|| align=right|2,196|| align=right|0,070|| align=right|2,74|| align=right|3,253||MBA||21. marec 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2710 Veverka||1982 FQ|| align=right|13,5|| align=right|2,425|| align=right|0,130|| align=right|3,12|| align=right|3,776||MBA||23. marec 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2711 Aleksandrov||1978 QB2|| align=right|11,5|| align=right|3,006|| align=right|0,102|| align=right|10,27|| align=right|5,210||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2712 Keaton||1937 YD|| align=right|13,5|| align=right|2,163|| align=right|0,037|| align=right|00,82|| align=right|3,180||MBA||29. december 1937||Konkoly||G. Kulin
|-
|2713 Luxembourg||1938 EA|| align=right|11,5|| align=right|2,854|| align=right|0,028|| align=right|1,36|| align=right|4,820||MBA||19. februar 1938||Uccle||E. Delporte
|-
|2714 Matti||1938 GC|| align=right|13,4|| align=right|2,245|| align=right|0,207|| align=right|6,10|| align=right|3,362||MBA||5. april 1938||Turku||H. Alikoski
|-
|2715 Mielikki||1938 US|| align=right|11,9|| align=right|2,735|| align=right|0,152|| align=right|6,75|| align=right|4,524||MBA||22. oktober 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2716 Tuulikki||1939 TM|| align=right|13,3|| align=right|2,370|| align=right|0,108|| align=right|5,96|| align=right|3,647||MBA||7. oktober 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2717 Tellervo||1940 WJ|| align=right|12,6|| align=right|2,215|| align=right|0,218|| align=right|3,29|| align=right|3,297||MBA||29. november 1940||Turku||L. Oterma
|-
|2718 Handley||1951 OM|| align=right|11,7|| align=right|3,119|| align=right|0,154|| align=right|1,51|| align=right|5,508||MBA||30. julij 1951||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|2719 Suzhou||1965 SU|| align=right|13,5|| align=right|2,188|| align=right|0,123|| align=right|00,63|| align=right|3,237||MBA||22. september 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2720 Pyotr Pervyj||1972 RV3|| align=right|13,9|| align=right|2,330|| align=right|0,205|| align=right|3,29|| align=right|3,557||MBA||6. september 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2721 Vsekhsvyatskij||1973 SP2|| align=right|12,0|| align=right|3,234|| align=right|0,182|| align=right|2,23|| align=right|5,816||MBA||22. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2722 Abalakin||1976 GM2|| align=right|12,1|| align=right|3,199|| align=right|0,150|| align=right|1,68|| align=right|5,720||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2723 Gorshkov||1978 QL2|| align=right|12,5|| align=right|3,122|| align=right|0,196|| align=right|2,08|| align=right|5,515||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2724 Orlov||1978 RZ5|| align=right|11,7|| align=right|2,922|| align=right|0,127|| align=right|3,98|| align=right|4,993||MBA||13. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2725 David Bender||1978 VG3|| align=right|10,4|| align=right|3,035|| align=right|0,150|| align=right|15,61|| align=right|5,287||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2726 Kotelnikov||1979 SE9|| align=right|12,5|| align=right|2,860|| align=right|0,073|| align=right|1,57|| align=right|4,835||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2727 Paton||1979 SO9|| align=right|12,3|| align=right|2,611|| align=right|0,101|| align=right|3,51|| align=right|4,219||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2728 Yatskiv||1979 ST9|| align=right|12,4|| align=right|2,457|| align=right|0,167|| align=right|2,61|| align=right|3,851||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2729 Urumqi||1979 UA2|| align=right|11,4|| align=right|2,887|| align=right|0,073|| align=right|3,18|| align=right|4,904||MBA||18. oktober 1979||Nanking||Purple Mountain
|-
|2730 Barks||1981 QH|| align=right|11,6|| align=right|2,719|| align=right|0,134|| align=right|6,43|| align=right|4,483||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2731 Cucula||1982 KJ|| align=right|10,7|| align=right|3,183|| align=right|0,195|| align=right|13,25|| align=right|5,678||MBA||21. maj 1982||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2732 Witt||1926 FG|| align=right|12,1|| align=right|2,760|| align=right|0,027|| align=right|6,50|| align=right|4,583||MBA||19. marec 1926||Heidelberg||Max Wolf
|-
|2733 Hamina||1938 DQ|| align=right|13,2|| align=right|2,348|| align=right|0,136|| align=right|10,40|| align=right|3,597||MBA||22. februar 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2734 Hasek||1976 GJ3|| align=right|11,4|| align=right|3,160|| align=right|0,024|| align=right|16,57|| align=right|5,617||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2735 Ellen||1977 RB|| align=right|14,32|| align=right|1,858|| align=right|0,056|| align=right|23,06|| align=right|2,531||MBA||13. september 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus; T. Lauer
|-
|2736 Ops||1979 OC|| align=right|12,8|| align=right|2,291|| align=right|0,086|| align=right|7,46|| align=right|3,466||MBA||23. julij 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2737 Kotka||1938 DU|| align=right|11,9|| align=right|2,747|| align=right|0,196|| align=right|8,81|| align=right|4,553||MBA||22. februar 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2738 Viracocha||1940 EC|| align=right|12,2|| align=right|2,722|| align=right|0,112|| align=right|1,12|| align=right|4,490||MBA||12. marec 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|2739 Taguacipa||1952 UZ1|| align=right|12,7|| align=right|2,457|| align=right|0,130|| align=right|1,17|| align=right|3,850||MBA||17. oktober 1952||Mount Wilson||J. L. Brady
|-
|2740 Tsoj||1974 SY4|| align=right|11,7|| align=right|3,004|| align=right|0,066|| align=right|9,36|| align=right|5,206||MBA||26. september 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2741 Valdivia||1975 XG|| align=right|12,0|| align=right|2,608|| align=right|0,185|| align=right|10,28|| align=right|4,211||MBA||1. december 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|2742 Gibson||1981 JG3|| align=right|12,1|| align=right|2,914|| align=right|0,062|| align=right|3,16|| align=right|4,973||MBA||6. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2743 Chengdu||1965 WR|| align=right|12,6|| align=right|2,654|| align=right|0,176|| align=right|12,30|| align=right|4,322||MBA||21. november 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2744 Birgitta||1975 RB|| align=right|14,78|| align=right|2,304|| align=right|0,332|| align=right|6,76|| align=right|3,497||MBA||4. september 1975||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|2745 San Martin||1976 SR10|| align=right|13,2|| align=right|2,289|| align=right|0,190|| align=right|22,41|| align=right|3,463||MBA||25. september 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2746 Hissao||1979 SJ9|| align=right|13,4|| align=right|2,248|| align=right|0,085|| align=right|3,98|| align=right|3,371||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2747 Cesky Krumlov||1980 DW|| align=right|11,6|| align=right|3,104|| align=right|0,124|| align=right|5,83|| align=right|5,467||MBA||19. februar 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|2748 Patrick Gene||1981 JF2|| align=right|12,7|| align=right|2,807|| align=right|0,134|| align=right|4,23|| align=right|4,701||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2749 Walterhorn||1937 TD|| align=right|12,1|| align=right|3,177|| align=right|0,173|| align=right|00,33|| align=right|5,663||MBA||11. oktober 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2750 Loviisa||1940 YK|| align=right|13,1|| align=right|2,213|| align=right|0,075|| align=right|5,18|| align=right|3,292||MBA||30. december 1940|| Turku || Y. Väisälä
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov